Het ATP-tennistoernooi van Marrakesh (officieel de Grand Prix Hassan II) van 2016 vond plaats van 4 tot en met 10 april in het Marokkaanse Marrakesh. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Het enkelspel werd gewonnen door Federico Delbonis. Hij versloeg in de finale Borna Ćorić met 6-2 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Guillermo Durán en Máximo González. Zij versloegen in de finale Marin Draganja en Aisam-ul-Haq Qureshi met 6-2. 3-6 en [10-6].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Marrakesh 2016
Marrakesh